Алекса́ндр Андре́евич Кали́нин () — участник советско-финской войны 1939—1940 годов, Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в деревне Калиновская Ветлужского уезда в семье крестьянина, получил начальное образование. Работал председателем колхоза «Магистраль».

С февраля по июль 1940 года служил в Красной Армии, участник советско-финской войны.

С июня 1941 года мобилизован в Красную Армию, с июля 1941 года — в действующей армии. Заместитель политрука 201-й отдельной разведывательной роты 311-я стрелковая дивизия (54-я армии, Ленинградский фронт).

А. А. Калинин не раз ходил в тыл противника, добывал и доставлял ценные разведывательные сведения. В тылу врага провёл 107 дней. К декабрю 1941 года уничтожил из снайперской винтовки 155 солдат и офицеров противника.

6 февраля 1942 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, ему было присвоено звание Герой Советского Союза.

С 1948 года в звании старшего лейтенанта уволен в запас. Жил и работал в Киеве.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»;
 орден Ленина;
 медали.

Память 

 Имя Героя увековечено на мемориальной доске в честь Героев Советского Союза — уроженцев Кировской области в парке Дворца пионеров города Кирова.

 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.

 На могиле героя установлен надгробный памятник.

См. также 
 Список кировчан — Героев Советского Союза.

Комментарии

Примечания

Ссылки 

Председатели колхозов
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Разведчики Великой Отечественной войны
Политработники Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные в Киеве